In 2022 werd het 21ste Campeonato Gaúcho Série B gespeeld, het derde niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 2 juli tot 25 september. Tot vorig seizoen heette de competitie nog Segunda Divisão. Monsoon werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase
Bij een gelijkspel tellen de uitdoelpunten dubbel, is dit hetzelfde dan worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau